Де Урреа () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Де Урреа, Херонимо Хименес — испанский дидактический поэт, писатель, государственный деятель XVI века.
 Де Урреа, Хосе (1797—1849) — видный мексиканский военачальник.